Richard Hamilton (basquetebolista), jogador de basquete americano
 Richard Hamilton (professor), professor de matemática americano
 Richard Hamilton (artista plástico), britânico

Desambiguação